Угрин:

 Угрин, Душан (род. 1943) — чехословацкий футболист и чешский тренер.
 Угрин, Душан (род. 1967) — чешский футбольный тренер, в прошлом — чехословацкий футболист.
 Угрин, Зенон Романович (1960) — советский футболист.